Брезово (болг. Брезово) — топоним

 Брезово — город в Болгарии в Пловдивской области.
 Брезово (Великотырновская область) — село в Болгарии в Великотырновской области.
 Брезово (община) — община в Болгарии в Пловдивской области.